Ивашевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Ивановская область
 Ивашевское сельское поселение — входит в Ильинский район

Костромская область
 Ивашевское сельское поселение — входит в Островский район